Noske ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Noske (1894–1957), deutscher Schriftsteller und Politiker (WAV, CSU), MdL Bayern 
 Anja Noske (* 1986), deutsche Ruderin
 Barbara Noske, niederländische Kulturanthropologin und Philosophin 
 Bernd Noske (1946–2014), deutscher Schlagzeuger und Sänger
 Edgar Noske (1957–2013), deutscher Krimi-Autor
 Ferdinand Noske (1857–1931), deutscher Politiker (DNVP)
 Gustav Noske (1868–1946), deutscher Politiker (SPD)
 Hugo Noske (1886–1960), österreichischer Maler
 Konstantin Noske (1848–1920), österreichischer liberaler Politiker
 Kurt Noske (1927–2019), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Peter Noske (* 1937), Fußballtorwart in der DDR